Папагајо има више значења:

 Папагајо
 Папагајо (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Папагајо (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику